Breitenthal (Hunsrück), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Breitenthal (Zwaben), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren